Первая лига 1967/1968 () — 42-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1967/1968
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1967 году
Спорт в Чехословакии в 1968 году